Förkortningen RMB har flera betydelser:

den kinesiska valutan renminbi
den tyska musikern Rolf Maier Bode
IATA:s kod för flygplatsen i Buraimi, Oman
förbandsbeteckning för Roslagens marinbrigad